Новоандреевский — название населённых пунктов:
 Новоандреевский — посёлок в Суражском районе Брянской области;
 Новоандреевский — упразднённый посёлок в Железногорском районе Курской области.